Alfredo Albuquerque foi um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
As coisas modernas/A mulher
Minha sogra morreu
O pesadelo da sogra/Oh! Conceição
Madalena?Agora caso mesmo
Maricota/O casamento do Pindoba
Quem vê cara não vê o resto/Tanta morena bonita

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)